Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1993 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1994, а 3-й и 4-й клубы — в Кубок КОНМЕБОЛ 1994.

Таблица

Матчи

Тур 1
Данубио 0-0 Дефенсор
Насьональ 3-1 Пеньяроль
Прогресо 1-1 Серро

Тур 2
Насьональ 1-1 Данубио
Пеньяроль 5-0 Прогресо
Дефенсор 3-2 Серро

Тур 3
Пеньяроль 4-1 Данубио
Дефенсор 2-0 Прогресо
Насьональ 1-0 Серро

Тур 4
Прогресо 2-2 Данубио
Насьональ 1-0 Дефенсор
Пеньяроль 3-1 Серро

Тур 5
Насьональ 1-1 Прогресо
Данубио 4-3 Серро
Дефенсор 2-0 Пеньяроль

Матч за 2-е место
Дефенсор 2-1 Пеньяроль

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая